Bianca Andreescu e Carson Branstine erano le detentrici del titolo, ma entrambe hanno deciso di non partecipare

Caty McNally e Iga Świątek hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Yuki Naito e Naho Sato con il punteggio di 6–2, 7–5.

Teste di serie 

  Eléonora Molinaro /  Clara Tauson (semifinale)
  María Camila Osorio Serrano /  Wang Xiyu (secondo turno)
  Yuki Naito /  Naho Sato (finale)
  Joanna Garland /  Liang En-shuo (primo turno)

  Elisabetta Cocciaretto /  Nika Radišič (ritirate)
  María Lourdes Carlé /  Cori Gauff (quarti di finale)
  Ana Makatsaria /  Alexa Noel (quarti di finale)
  Clara Burel /  Yasmine Mansouri (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018